La nazionale di pallacanestro femminile spagnola Under 20, ex nazionale femminile spagnola Juniores e nazionale femminile spagnola Under 22, è una selezione giovanile della nazionale femminile spagnola di pallacanestro, ed è rappresentata dalle migliori giocatrici di nazionalità spagnola di età non superiore ai 20 anni. Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.
Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.
Agli inizi la denominazione originaria era nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.
Attualmente l'allenatore è la spagnola Anna Caula.

Competizioni

Campionati europei
Fino al 2004 la competizione ha avuto cadenza biennale. Dall'edizione del 2005 ha assunto una cadenza annuale. La prima edizione risale al 2000, in terra slovacca, mentre fino ad ora la Spagna non li ha mai organizzati.
Per la nazionale iberica nel medagliere 5 medaglie su 11 partecipazioni, di cui 3 ori e 2 argenti.
2000 5°
2002 5°
2004 9°
2005 8°
2006 4°
2007  1°
2008 4°
2009  2°
2010  2°
2011  1°
2012  1°
2013  1°

Formazione 2011
4 Leonor Rodríguez, 5 Queralt Casas, 6 Amaya Gastaminza, 7 Tanja Perez, 8 Miriam Foraste, 9 Laura Arroyo, 10 Mireia Vila, 11 Vega Gimeno, 12 Arantxa Mallou, 13 Vanessa Blé, 14 Laura Gil, 15 Mariona Ortiz.

Altre nazionali giovanili
 Nazionale Under 18
 Nazionale Under 16

Altri collegamenti 
 

U 20 f
Pallacanestro Under-20